Józef Zygmunt Szulc – kompozytor i dyrygent
 Józef Szulc – inżynier i wynalazca
 Józef Szulc – lekkoatleta